Wan-hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wanxian (ort i Kina), Chongqing, 
 Wanning (prefekturhuvudort i Kina), Hainan, 

Robotskapade Kinaförgreningar